Der Begriff Rushmore bezeichnet

 einen Ort im Staat Louisiana in den Vereinigten Staaten, siehe Rushmore (Louisiana).
 einen Ort im Staat Minnesota in den Vereinigten Staaten, siehe Rushmore (Minnesota).
 einen Ort im Staat Ohio in den Vereinigten Staaten, siehe Rushmore (Ohio).
 den 1708 Meter hohen Berg Mount Rushmore, in West South-Dakota, in den die Porträts der ehemaligen US-Präsidenten Washington, Jefferson, Lincoln, und Th. Roosevelt eingemeißelt worden sind.
 Charles E. Rushmore (2. Dezember 1857 – 31. Oktober 1931): New Yorker Anwalt und Geschäftsmann, nach dem der Mount Rushmore, der Berg mit dem Mount Rushmore National Memorial benannt wurde
 einen Film von Wes Anderson, siehe Rushmore (Film)
 SCSI-Festplattenserie (Hybridfestplatten) des Herstellers Quantum Solid State Drive